Az 1987-es U16-os labdarúgó-Európa-bajnokság házigazdája Franciaország volt. A tornát Olaszország nyerte miután a döntőben 1-0 arányban legyőzte a Szovjetuniót.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Egyenes kieséses szakasz

Elődöntők

3. helyért

Döntő

Külső hivatkozások 
 uefa.com

U17-es labdarúgó-Európa-bajnokságok
U16